Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Rumunjskoj.

Povijest
Rumunjska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo vrlo nejednako proširilo. Krajnji jugozapad i jugoistok u ranom su razdoblju kršćanstva došli u doticaj s kršćanstvom, sjeverozapad zemlje u rimsko doba i u srednjem vijeku dolazi u doticaj, a istok najkasnije, u kasnom srednjem vijeku.

Galerija

Izvori